MF je kratica za:
 medicinska fakulteta
 Medicinska fakulteta v Ljubljani
 Medicinska fakulteta v Mariboru
 mF - milifarad
 MF - megafarad
 medijska frekvenca
 ministrstvo za finance
 Ministrstvo za finance Republike Slovenije
 Mladi forum, podmladek stranke SD